Циркуляция ( — «круговорот», «обращение»):
 Циркуляция векторного поля
 Циркуляция атмосферы
 Термохалинная циркуляция в океане
 Циркуляция в теплотехнике — движение теплоносителя по замкнутому контуру в котлах, системах отопления
 Циркуляционные трубы
 Циркуляция в мореходстве — движение плавсредства по круговой (или близкой к ней) траектории (см. также Диаметр циркуляции)
Циркуляция (реверберация) нервных импульсов

 Рециркуляция
 Рециркуляция наличных
 Рециркуляция желчных кислот
 Система рециркуляции выхлопных газов

См. также 
 Обращение